Старая Киево-Печерская крепость — комплекс крепостных сооружений, построенных в XVIII в., в Киеве. Последняя фаза строительства и расширения датируется 1783—1803 годами, это монументальное здание сохраняет все признаки тогдашнего стиля — позднего классицизма, с характерной для него тенденцией лаконичных архитектурных форм. Его отличают: гармоничное согласование элементов объёмно-пространственной композиции, равновесие и величавость, строгость и простота. Здание двухэтажное с подвалом, прямоугольное в плане с внутренним двором. Занимает территорию около 20 гектаров на высоком правом берегу Днепра вокруг Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра».

Цитадель была построена на основе фортификационных укреплений Киево-Печерского монастыря времён Киевской Руси. Согласно летописям, по приказу гетмана Ивана Самойловича в 1679 году «войска казацкие... город Киев-Печерский... рвами и крепкими валами... уфондовали». В последующем расширение и усиление укреплений продолжалось до конца XVII века. Киево-Печерскую лавру окружили оборонительной стеной высотой 6 метров, и она стала цитаделью города. С 1706 года, со времени Северной войны между Россией и её союзниками и Швецией, территория крепости увеличилась впятеро. К военно-инженерным работам привлекали иностранных специалистов, в частности инженеров Геллерта и/или Лямота де Тампия. 

В 1712 году казаки гетмана Ивана Скоропадского соорудили ретраншементы. Эти работы были завершены в 1723 году. На протяжении XVIII - XIX веков крепость несколько раз реконструировалась. Она состояла из полукруглого в плане, открытого со стороны Днепра земляного вала высотой 6 метров с восемью бастионами. На северо-западе располагались в качестве усиления три равелина, а на юго-востоке — вал-контргард. Перед южным фронтом крепости проходила Наводницкая дорога и мост через Днепр. Для контроля над этой коммуникацией, на месте нынешнего Музея истории Украины во Второй мировой войне, были сооружены Дальний и Ближний ретраншементы и три отдельных люнета. Крепость располагала тремя воротами: Московскими (с юга, не сохранились), Киевскими (с севера, не сохранились), Васильковскими (с запада). Проход через Васильковские ворота шёл по разводному мосту, перекинутому через внешний ров, чья глубина достигала 6 метров, а ширина - 40 метров. С 1711 года на территории цитадели размещались главные административные и военные учреждения Киева.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Исторические местности Киева
Достопримечательности Киева